Formuła 3 Euro Series 2006 – czwarty sezon Formuły 3 Euro Series. Rozpoczął się 8 kwietnia 2006 roku w Hockenheim, a skończył 29 października tego samego roku na tym samym torze. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Paul di Resta, a wśród zespołów - francuska ekipa ASM Formule 3.

Lista startowa

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Kwalifikacje do pierwszego wyścigu: 1 punkt
Punktacja w pierwszym wyścigu: 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu: 6-5-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)

Klasyfikacja Trofeum 
Do klasyfikacji trofeum byli zaliczani kierowcy w wieku nie większym niż 22 lata, startujący w samochodach specyfikacji starszej niż 2 lata.

Rookie Cup

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja narodów

Bibliografia 
 Lista startowa
 Regulacje
 Klasyfikacje

2006
2006 w sportach motorowych
2006 w Europie